François de Rouxel de Médavy (1604-1691) – arcivescovo cattolico francese
 Gaston Rouxel (1926) – ex calciatore francese
 Jacques Eléonor Rouxel de Grancey (1655-1725) – generale francese
 Lionel Rouxel (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese